Wessele (; ) ist ein Dorf in der Ukraine mit etwa 950 Einwohnern (2006).

Das Dorf liegt im Rajon Nikopol in der zentralukrainischen Oblast Dnipropetrowsk 45 km nördlich vom Rajonzentrum Nikopol an der Territorialstraße T–04–35. Wessele ist die größte Ortschaft der Landratsgemeinde Krynytschuwate (), zu der es administrativ zählt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Dnipropetrowsk
Rajon Nikopol